Stahlhofen ist der Name folgender Orte:

 Stahlhofen (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Stahlhofen am Wiesensee, Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Steinen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Stahlhofen ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Stahlhofen (* 1888; † nach 1932), deutscher Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Lutz Stahlhofen (* 1961), deutscher Musiker
 Rolf Stahlhofen (* 1968), deutscher Musiker